{| class="wikitable" style="font-size: 95%; float:center"
|-
! Predajnik
! RTS 1
! RTS 2
! Radio Beograd 1
! Radio Beograd 2
! Radio Beograd 3 (202)
! RTV 1
! RTV 2
! RNS 1
! RNS 2
! RNS 3
! Pink TV
! 
!
! 	
! 	
! 
!
|- 
| Avala
| align="center" | 6
| align="center" | 22
| align="center" | 95.3
| align="center" | 97.6
| align="center" | 104.0
| align="center" | / 
| align="center" | / 
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 45
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Deli Jovan 
| align="center" | 43
| align="center" | 23
| align="center" | 87.7
| align="center" | 94.9
| align="center" | 98.9
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kopaonik, Gobelja
| align="center" | 3
| align="center" | 41
| align="center" | 90.9
| align="center" | 93.7
| align="center" | 102.1
| align="center" | 
| align="center" | 58
| align="center" | 39
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Jastrebac
| align="center" | 5
| align="center" | 27
| align="center" | 96.9
| align="center" | 89.3
| align="center" | 103.5
| align="center" | 
| align="center" | 21
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Crni Vrh, Jagodina
| align="center" | 11
| align="center" | 35
| align="center" | 89.7
| align="center" | 99.3
| align="center" | 101.0
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 55
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Vršac, Breg
| align="center" | 11
| align="center" | 39
| align="center" | 95.7
| align="center" | 98.1
| align="center" | 103.0
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 52
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Ovčar
| align="center" | 8
| align="center" | 42
| align="center" | 88.1
| align="center" | 90.1
| align="center" | 101.6
| align="center" | 51
| align="center" | 67
| align="center" | 25
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Subotica
| align="center" | 5
| align="center" | 61
| align="center" | 88.9
| align="center" | 101.1
| align="center" | 98.5
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Tupižnica
| align="center" | 10
| align="center" | 25
| align="center" | 92.5
| align="center" | 96.1
| align="center" | 100.4
| align="center" | 
| align="center" | 44
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Hotel Venac
| align="center" | 10
| align="center" | - 
| align="center" | - 
| align="center" | 96.5
| align="center" | 101.8
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 12
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Iriški Venac
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | 94.5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 41
| align="center" | 48
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Novi Beograd, Geneks
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | / 
| align="center" | 59
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Kanarevo Brdo
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | / 
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | / 
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 35
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Stojčino brdo
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 52
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kosmaj            
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 62
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Avala
| align="center" | 
| align="center" | 98.5
| align="center" | 101.4
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Tupižnica
| align="center" | 
| align="center" | 94.1
| align="center" |
| align="center" | 105.3
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 34
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Šutenovačko Brdo
| align="center" | 
| align="center" | 101.2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 43
| align="center" | 21
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kladovo
| align="center" | 
| align="center" | 96.5
| align="center" | 102.0
| align="center" | 94.5
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 53
| align="center" | 35
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Venac
| align="center" | 
| align="center" | 97.2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Jadovnik
| align="center" | 
| align="center" | 104.7
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Crni Vrh, Jagodina
| align="center" | 
| align="center" | 106.8
| align="center" | 91.1
| align="center" | 102.9
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 38
| align="center" | 58
| align="center" | 61
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Vlaina 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 106.5
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Vršac 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 93.0
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Zrenjanin
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 88.7
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Maljen
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 107.2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 32
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Ada
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 46
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Bešenovački Prnjavor
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 61
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Šid
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 60
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kula, Silos
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 68
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Zrenjanin, Titelski breg
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 61
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Cer
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 52  
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Besna Kobila
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 59
| align="center" | 47
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Tornik
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 59
| align="center" | 
| align="center" | 63
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Kanarevo brdo
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 32
| align="center" | 61
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Užice, Zabučje
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 26
| align="center" | 36
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Raška, Gradac
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 38
| align="center" | 65
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Stojčino brdo
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 25
| align="center" | 8
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Priboj, Bić
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 43
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Prijepolje, Gradina
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 42
| align="center" | 51
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Nova Varoš
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 34
| align="center" | 69
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Valjevo, Pećina
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 58
| align="center" | 21
| align="center" | 49
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Bajina Bašta
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | 
| align="center" | 39
| align="center" | 30
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |